Teilhet (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
  Teilhet (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje